Брасьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південь від Парижа, 50 км на південний захід від Орлеана, 17 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 561 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1194,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Брасьє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брасьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер